Абдулмажид Варисович Маграмов (род. 11 ноября 1956, с. Цовкра-2, Кулинский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский предприниматель, государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы VII созыва. Член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по международным делам..

Биография 
Абдулмажид Варисович Маграмов родился 11 ноября 1956 года в селе Цовкра-2 Кулинского района Дагестанской АССР. По национальности — лакец. Женат, имеет двух детей.

Профессиональная деятельность 
В 1981 году окончил Московский гидромелиоративный институт. Кандидат экономических наук.

С 1981 г. по 1985 г. работал в системе «Главдагестанводстроя».

С 1985 г. по 1992 г. работал научным сотрудником в Московском гидромелиоративном институте.

С 1997 г. по 2002 г. — Генеральный директор ООО "Торговый дом «СЕВЕРНЫЙ».

С 2002 г. по 2016 г. — Генеральный директор ООО "Фирма «Альтаир».

18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной Думы по одномандатному избирательному округу № 12.

Законотворческая деятельность 
С 2016 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VII созыва, выступил соавтором 98 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Награды и звания 
 Почетная грамота республики Дагестан
 Почетная грамота Ярославской области.
 Юбилейный знак «За подготовку к 1000-летию города Ярославля»
 Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Юбилейный знак «85 лет Пограничной Академии ФСБ России»
 Юбилейная медаль «90 лет Пограничных войск»
 Заслуженный строитель республики Дагестан

Примечания

Ссылки 
 Что могут частные инвестиции
Официальный сайт
Члены «Единой России»
Предприниматели России
Кандидаты технических наук
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Выпускники Московского государственного университета природообустройства
Преподаватели Московского государственного университета природообустройства